Sezon 1960 był 30. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
30 goli – Matti Sundelin (Turun Palloseura)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1960 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii